

Patronyme 
Glatigny est un nom de famille français notamment porté par :
 Albert Glatigny (1839-1873), poète, écrivain, comédien et dramaturge français ;
 Valérie Glatigny (1973-), femme politique et ministre belge ; 
Michel Glatigny (1922-2014), linguiste français et professeur d'université.

Toponyme en France

Commune française 
 Glatigny, ancienne commune française de la Manche devenue le  une commune déléguée au sein de la commune nouvelle de La Haye ;
 Glatigny, commune française de la Moselle ;
 Glatigny, commune française de l'Oise ;

Quartier, hameau, écart 
 Glatigny, quartier de Versailles, dans le département des Yvelines ;
 Glatigny, hameau de la commune de Saint-Vaast-du-Val, dans le département de  Seine-Maritime ;
 Glatigny, hameau de la commune de Fontenailles, dans le département de  Seine-et-Marne.

Édifice 
 Château de Glatigny, - siècles, à Souday, en Loir-et-Cher ;
 Château de Glatigny, à Savigny-sur-Braye, en Loir-et-Cher ;
 Château de Glatigny, à Glatigny dans la Manche ;
 Château de Glatigny, - siècles, à Cuissai, dans l'Orne ;
 Prieuré de Glatigny, à Chabris dans l'Indre ;
 Manoir de Glatigny, à Tourgéville, dans le Calvados.

Voies 
 Rue de Glatigny à Paris.
 Boulevard de Glatigny à Versailles
 Rue de Glatigny au Chesnay

Notes et références 

Patronyme normand
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France